

Sigle 
 Vancouver Symphony Orchestra – Orchestra Sinfonica di Vancouver
 Verbo Soggetto Oggetto – tipologia linguistica

Codici 
 VSO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Phuoc Long (Vietnam)
 VSO – codice vettore ICAO di VASO Airlines (Russia)